L'edizione 1981-82 della Segunda División B fu il quinto campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime due di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime tre furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Verdetti
  , ,   e  promosse in Segunda División 1982-1983.
  , , ,  ,  e  retrocesse in Tercera División.

Note

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1981-1982
 Segunda División spagnola 1981-1982
 Coppa del Re 1981-1982

Collegamenti esterni
 

1981-1982